W Rumunii
 Drăgoești – gmina w okręgu Jałomica
 Drăgoești – gmina w okręgu Vâlcea
 Drăgoești – wieś w okręgu Jałomica, w gminie Drăgoești
 Drăgoești – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Drăgoești